Lymany (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Mykolajiw, Siedlungsgemeinde Beresanka, siehe Lymany (Mykolajiw, Beresanka)
 Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Mykolajiw, Landgemeinde Halyzynowe, siehe Lymany (Mykolajiw, Halyzynowe)